Landkreis Kronach - landkreis in Beieren, Duitsland
 Kronach (stad) - stad en gemeente in Beieren, Duitsland
 Station Kronach - station in bovenstaande stad
 Kronach (Kronach) - rivier in de landkreis Kronach in Beieren, Duitsland
 Kronach (Bayreuth) - rivier in de landkreis Bayreuth in Beieren, Duitsland